Кубок Танзанії з футболу — футбольне змагання, яке щорічно проводить Танзанська федерація футболу серед футбольних клубів Танзанії. До перейменування Кубок Н'єрере, проводився в формі плей-оф. Розігрується з 1974 року на честь президента Джуліуса Ньєрере.

Переможці

Титули по клубам

Примітки

Посилання 
 Tanzania - List of Cup Winners  

Національні футбольні кубки Африки
Футбол у Танзанії